Колонија Кампесина има више значења:

 Колонија Кампесина (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Кампесина (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику